Maciej Mielżyński (1636–1697) – kasztelan śremski.
 Maciej Mielżyński (1738-1797) – starosta wałecki, podkomorzy wschowski
 Maciej Mielżyński (1799–1870) – polski działacz polityczny i społeczny, uczestnik powstania listopadowego.
 Maciej Mielżyński (1869–1944) – działacz narodowy w Wielkopolsce i na Śląsku, naczelny wódz III powstania śląskiego.